

Persone 

 Frank Kramer , pseudonimo di Gianfranco Parolini (1925) – regista italiano
 Gorni Kramer (1913-1995) – musicista italiano

Geografia 
Antartide
 Isola Kramer – isola della Terra di Marie Byrd
Stati Uniti d'America
 Kramer – area non incorporata nella Contea di San Bernardino (California)
 Kramer – città nella contea di Bottineau (Dakota del Nord)
 Kramer – area non incorporata nella contea di Warren (Indiana)
 Kramer Junction – area non incorporata nella Contea di San Bernardino (California)

Altro 
 5715 Kramer – asteroide della fascia principale
 Edea Kramer – personaggio del videogioco Final Fantasy VIII
 Kramer contro Kramer – film di Robert Benton del 1979
 Kramer Guitars – marchio statunitense di chitarre e bassi elettrici

Pagine correlate 
Cramer
Krämer
Wayne Kramer